Die Abkürzung EGBE steht für:
 die chemische Verbindung Ethylenglycolmonobutylether
 den ICAO-Code des Coventry Airport

Der Begriff Egbe ist weiterhin als Name oder Bezeichnung in Afrika verbreitet:
 Egbe Omo Oduduwa, soziokulturelle Organisation der Yoruba in Nigeria
 Jeffrey Egbe (* 1998), österreichischer Fußballspieler

Abkürzung